Рамиро II од Арагона (, 24. април 1086- Уеска, 16. август 1157) је био краљ Арагона из династије Хименез. Био је син Санча Рамиреза од Арагона и Фелиције од Русија. Рамиро је добио име по свом деди, Рамиру I, који је био син Санча III.

Краљ Санчо је смјестио Рамира као дечака у бенедиктински манастир у Безјеу. Рамиро је постао редовник те је био веома поштован.

Након смрти Рамирова полубрата Педра I и брата Алфонса I, Рамиро је постао краљ Арагоније. На почетку владавине Рамиро је имао доста проблема с многим племићима.

Рамиро је оженио племкињу Агнесу Аквитанску, која му је родила само једно дете, кћер Петронилу.

Породично стабло 

Рођени 1086.
Умрли 1157.
Династија Хименез